

Geografia
Kenna – centro abitato della contea di Roosevelt (Nuovo Messico, Stati Uniti d'America)

Onomastica
Kenna – forma scozzese femminile del nome proprio di persona Kenneth

Persone
Kenna di Lituania - principessa lituana medievale
Conor Kenna – calciatore irlandese
Jeff Kenna – calciatore e allenatore di calcio irlandese
John E. Kenna – politico statunitense
Kenna, nome d'arte di Kenna Zemedkun – musicista statunitense

Pagine correlate
McKenna (disambigua)